Ла Ресинера има више значења:

 Ла Ресинера (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ресинера (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику